

Nom de famille 

 Adele Younghusband (1878-1969), peintre et photographe néo-zélandaise ;
 Francis Younghusband (1863-1942), lieutenant-colonel de l'armée britannique et explorateur ;
 George John Younghusband (1859 – 1944), général britannique ;
 James Younghusband (né en 1986), footballeur philippin ;
 Phil Younghusband (né en 1987), footballeur philippin.